Réplicateur, une entité capable de se reproduire à l'identique.
Réplicateurs, une race de machines dans l'univers de Stargate SG-1.
Réplicateurs une machine de fabrication dans l'univers de Star Trek.